Little Burke River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Little Burke River (Burke River), ein Nebenfluss des Burke River
 Little Burke River (Queensland)